

Geografia 
 Prelog – città della Croazia nella Regione del Međimurje
 Prelog – località nel territorio della città della Slovenia di Domžale

Persone 
 Drago J. Prelog – pittore e grafico sloveno-austriaco
 Vladimir Prelog – chimico croato naturalizzato svizzero, premio Nobel per la chimica 1975